Paanisenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paanisenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750957-175602), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)
Paanisenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752099-177149), sjö i Kiruna kommun,  (23,8 ha)
Pikku Paanisenjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (10,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn